Die DDR-Oberliga 1989/90 war die 41. Auflage der höchsten Spielklasse der DDR und die vorletzte Saison vor der Auflösung der Liga 1991. Sie begann am 12. August 1989 und endete am 26. Mai 1990. Vorjahresmeister Dynamo Dresden konnte seinen Titel verteidigen und wurde somit zum achten Mal Meister.

Saisonverlauf 
Die Saison hatte ein spannendes Finale mit einem Dreikampf sowohl an der Tabellenspitze als auch am Tabellenende, noch dazu mit zwei direkten Duellen am letzten Spieltag. Um die Meisterschaft kämpften am letzten Spieltag Dynamo Dresden, der 1. FC Magdeburg und der FC Karl-Marx-Stadt mit jeweils 34:16 Punkten. Am Tabellenende kämpften die ebenfalls punktgleichen Mannschaften EFC Stahl, Wismut Aue und Fortschritt Bischofswerda um den letzten verbleibenden Nichtabstiegsplatz.

Durch ein 3:1 gegen den langjährigen Rivalen 1. FC Lok Leipzig sicherte sich Dresden den ersten Platz in der Abschlusstabelle und die Meisterschaft. Karl-Marx-Stadt siegte im direkten Duell gegen Magdeburg mit 1:0 und wurde Zweiter. Im Duell der Aufsteiger rettete sich Eisenhüttenstadt durch ein 2:0 gegen Bischofswerda. Neben den Bischofswerdaern musste auch Wismut Aue absteigen – nach 1019 Spielen und 38 Spielzeiten ununterbrochener Zugehörigkeit zur ersten Liga. Auch der aufsehenerregende 4:1-Auswärtssieg am letzten Spieltag beim Rekordmeister BFC Dynamo, der nach zehn Titeln in Folge sowie einer Vizemeisterschaft im Vorjahr nach dem Ausscheiden von Erfolgstrainer Jürgen Bogs ab Saisonstart von Helmut Jäschke und ab Januar 1990 von Peter Rohde betreut wurde und auf Rang 4 einlief, konnte den Abstieg des Teams aus dem Erzgebirge aufgrund des Sieges der Stahlstädter nicht mehr abwenden.

Die Saison war zudem durch die politischen Veränderungen in der DDR geprägt. Zum ersten Mal gab es für die Spieler die Möglichkeit, in die Bundesliga zu wechseln. Als Erster nutzte dies der BFC-Spieler Andreas Thom, welcher die Oberliga in Richtung Bayer Leverkusen verließ. Durch die Abgänge vieler Leistungsträger, von dem vor allem die bisherigen Top-Mannschaften betroffen waren, setzte im DDR-Fußball ein Wandel der Kräfteverhältnisse ein. Darüber hinaus führte die damit verbundene Abnahme des Leistungsniveaus in der Oberliga zu einem deutlichen Rückgang der Besucherzahlen bei den Spielen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Statistik

Die Meistermannschaft

Tore 
467 Tore ( 2,56 pro Spiel) wurden erzielt, wobei sich 144 Spieler als Torschützen auszeichnen konnten. 24 Strafstöße konnten verwandelt werden. Wolfgang Steinbach aus Magdeburg traf dreimal ins Schwarze. fünfmal trafen die Spieler ins eigene Netz. 1 Hattrick ging auf das Konto von: Heidrich (Karl-Marx-Stadt) gegen Halle (15. Sp.) Vier Tore (kein Hattrick dabei) pro Spiel: Wuckel (Magdeburg) gegen Cottbus (11. Sp.) Drei Tore (kein Hattrick) pro Spiel: Laeßig (Magdeburg) gegen Halle (12. Sp.) und Gütschow (Dresden) gegen den FC Berlin (22. Sp.).

Zuschauer 
 In 182 Spielen kamen 1 511 137 Zuschauer ( 8 303 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse: 32 867 SG Dynamo Dresden – 1. FC Lok Leipzig (26. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse: je 1 400 BFC Dynamo – BSG Stahl Eisenhüttenstadt (12. Sp.), FC Berlin – 1. FC Lok Leipzig (24. Sp.) und 1. FC Lok Leipzig – BSG Stahl Eisenhüttenstadt (25. Sp.).

Verschiedenes 
 316 Spieler kamen zum Einsatz, davon waren 17 in allen Punktspielen dabei.
 Es gab 89 Heimsiege, 63 Unentschieden und 30 Auswärtssiege.
 Höchster Sieg: SG Dynamo Dresden – FC Berlin 6:1 (22. Sp.)Torreichstes Spiel: SG Dynamo Dresden – FC Berlin 6:1 (22. Sp.)
 15 Feldverweise und 576 Verwarnungen verhängten die Unparteiischen, wobei 117 Spieler nach der dritten bzw. sechsten gelben Karte pausieren mussten.

Fußballer des Jahres 1989/90

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Liga 1989/90
 FDGB-Pokal 1989/90

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf rsssf.com
 DDR-Oberliga 1989/90 - Die Wendesaison auf mdr.de

Quellen 
 Andreas Baingo, Michael Horn: Die Geschichte der DDR-Oberliga. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2003, ISBN 3-89533-428-6.
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.
 FUWO: Jahrgänge 1989–1990, Sportverlag Berlin, 

1989/90
Fußballsaison 1989/90